Стюарт Кулин  (13.7.1858 — 8.4.1929) — американский этнограф, автор нескольких книг об играх, культуре и одежде. Он утверждал, что сходство в народных играх показывает сходство и среди различных культур по всему миру.

Биография 

Стюарт Кулин родился в 1858 году в Филадельфии. Начальное образование Кулин получил в известной Пенсильванской школе Назарет Холл. Хотя Кулин не имел этнографического образования, он сыграл большую роль в формировании этнографии. Стюарт Кулин интересовался азиатско-американским населением Филадельфии, а позже сосредоточился на изучении приезжих рабочих из Китая. Его первой опубликованной работой была «Практики китайской медицины в Америке», датированная 1887 годом.

Публикации 
Статьи в журналах:
 (1889). Chinese Games with Dice. Philadelphia: Oriental Club of Philadelphia. 21pp.
 (1890 March). Italian Marionettes. Journal of American Folklore, 155—157.
 (1891). Gambling Games of the Chinese in America. University of Pennsylvania Series in Philology, Literature and Archaeology 1 (4). 17pp.
 (1891). Street Games of Boys in Brooklyn. Journal of American Folklore 4, 221—237.
 (1893). Chinese Games with Dice and Dominoes. Annual Report of the U.S. National Museum 1893, 491—537
 (1893). Exhibition of Games in the Columbian Exposition. Journal of American Folklore vol. 6, no. 22, 205—227.
 (1894). Mancala, the National Game of Africa. Annual Report of the U.S. National Museum 1894, 597—606
 (1896). Chess and Playing-Cards. Annual Report of the U.S. National Museum 1896, 665—942.
 (1898 October). American Indian Games. Journal of American Folklore, 245—252.
 (1899). Hawaiian Games. American Anthropologist (ns) 1 (2), 201—247.
 (1900). Philippine Games. American Anthropologist (ns) 2, 643—656.
 (1903). American Indian Games. American Anthropologist (ns) 5, 58-64.
 (1920 October). Japanese Game of Sugoroku. Brooklyn Museum Quarterly 7, 213—233.
 (1924 October). Game of Ma-Jong. Brooklyn Museum Quarterly 11, 153—168.
 (1925 July). Japanese Swinging Bat Game (paper). Brooklyn Museum Quarterly 12, 133—150.
 (1925 July). Japanese Game of Battledore and Shuttlecock. Brooklyn Museum Quarterly 12, 133—150.

Книги 
 Culin, Stewart; University of Pennsylvania Press(1895). Korean Games With Notes on the Corresponding Games of China and Japan. (Ed. 1958/1960) Games of The Orient. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company. 177 pages. (Ed. 1991) Korean Games With Notes on the Corresponding Games of China and Japan. Dover Publications. 256 pp. ISBN 0-486-26593-5.
 Culin, Stewart (1907). 24th Annual Report of the Bureau of American Ethnology: Games of North American Indians. Washington DC: US gov Printing Office. 846 pp. (rev. ed. 1975) Dover Publications. 867 pp. ISBN 0-486-23125-9. (1994) University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-6357-0

Биографии 
 Bronner Simon J. (1985)"Stewart Culin, Museum Magician." Pennsylvania Heritage 11, no. 3 (Summer), 4-11
 Bronner Simon J. (1989) Object Lessons: The Work of Ethnological Museums and Collections, in Consuming Visions: Accumulation and Display of Goods in America, 1880—1920, ed. Simon J. Bronner, 217—254. New York: W.W. Norton.
 Lawrence, Deirdre E. (1989 July). Culin: Collector and Documentor of the World he saw

Примечания

Ссылки 
 Guide to the Culin Archival Collection (Brooklyn Museum)
 Culin’s African Art Exhibition of 1923
 Culin biography, including bibliography and on-line content
 Korean games with notes on the corresponding games of China and Japan (1895)

Этнографы США
Президенты Американского общества фольклора